

Anno 
 493 o 493 a.C.

Codici 
 493 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Calar Alto, nella regione di Almería, in Spagna

Matematica 
493 – numero